2 miejscowości w Polsce:
 Siemiradz – osada w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Siemiradz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica